Красов — російське прізвище.

Відомі носії 
 Красов Дмитро Володимирович (1975—2014) — матрос Збройних сил України.
 Красов Олексій Германович ( 1994) — український футболіст, півзахисник.
 Красов Олексій Ігорович ( 1987) — український девелопер, підприємець, волонтер. Народний депутат України 9-го скликання.

Див. також 
 Красова
Російські прізвища